Proletarski (Pervomaiski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Proletarski (Mostovskoi), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Proletarski (Oktiabrski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Proletarski (Bàbitxe-Korenovski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Proletarski (Novoberezanski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Proletarski (Adagum), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Proletarski (possiólok), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Proletarski (khútor), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Proletarski (Adiguèsia), localitat de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Proletarski (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Proletarski (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia